es un futbolista japonés que juega como centrocampista en el Vegalta Sendai de la J2 League.

Trayectoria

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Personas de la prefectura de Miyagi
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Vissel Kobe
Futbolistas del Vegalta Sendai
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Japón